Malá mořská víla je název více uměleckých děl:

Malá mořská víla – pohádka Hanse Christiana Andersena
Malá mořská víla (socha) – roku 1913 umístěna na pobřeží Kodaně (Dánsko)

filmy
  Malá mořská víla (TV pohádka, 1966) – ČST, režie: Jan Valášek 
Malá mořská víla (film, 1976) – československý hraný film z roku 1976, režie Karel Kachyňa
Malá mořská víla (film, 1989) – americký animovaný film z roku 1989 společnosti Walt Disney
Malá mořská víla (seriál, 1991) – francouzsko-japonský animovaný seriál z roku 1991
Malá mořská víla (seriál, 1992) – americký animovaný seriál z roku 1992 společnosti Walt Disney